Гаканіемі (район) — неофіційний район Гельсінкі, Фінляндія
 Гаканіемі (станція метро) — станція Гельсінського метрополітену
 Гаканіемі (площа) — площа у Гельсінкі
 Гаканіемі (ринок) — ринок у Гельсінкі